ROS ou Ros peuvent désigner :

Sigle 
ROS peut faire référence à :
 , une extension du jeu vidéo Diablo III ;
 Raggruppamento operativo speciale, unité spéciale des Carabiniers italiens ;
 Rapport d'ondes stationnaires (ROS), mesure utilisée dans le domaine des télécommunications ;
 Rite opératif de Salomon, un rite maçonnique ;
 , une unité des forces spéciales albanaises ;
 , un ensemble d'outils informatiques ;
 , en français : dérivé réactif de l'oxygène, appelé également espèce réactive de l'oxygène (ERO).
 Rules of Survival, un jeu vidéo paru en 2017.

Code 
ROS est un code pouvant désigner :
 .

Toponyme 
Ros est un toponyme pouvant désigner :
 Ros, une rivière d'Ukraine ;
 Ros, un des deux îlots associé à l'île et ville grecque de Kastellórizo.

Patronyme 
Ros est un patronyme porté notamment par :

 Ana Roš (née en 1972), cheffe cuisinière slovène ;
 Andrés Hernández Ros (1948-2016), homme politique espagnol ;
 Benito Ros (né en 1981), cycliste espagnol ;
 Carles Ros (1703-1773), écrivain valencien de langue catalane ;
 Edmundo Ros (1910-2011), musicien et chef d'orchestre espagnol ;
 Francisca Soler de Ros (1833-1884), actrice catalane;
 Francisco Ros (1557-1624), jésuite espagnol et archevêque de Cranganore, en Inde ;
 François Da Ros (né en 1983), joueur de rugby français ;
 Giuseppe Ros (1942-2022), boxeur italien ;
 João Luiz da Ros (né en 1982), joueur de rugby brésilien ;
 Ramón Ros (né en 1981), footballeur espagnol ;
 João Luiz da Ros (né en 1982), joueur de rugby brésilien ;
 Xavier Ros-Oton (né en 1988), mathématicien espagnol.

Voir aussi 
 Sigur Rós, un groupe musical islandais.

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique
Code